A.R.S.E.N.A.L. Extended Power — компьютерная игра в жанре стратегии реального времени на тему Второй мировой войны. Имеет сходство с серией игр Command & Conquer.

Особенности игры 
 40 видов юнитов (наземные, воздушные, морские)
 Модели юнитов основаны на реальных моделях техники
 Детальная настройка игрока
 Необычный игровой процесс, система рейтинга юнитов
 Система дипломатии, топливный менеджмент

Критика 
Игра была принята крайне неоднозначно. Рецензенты положительно отмечали старания разработчиков внести новые элементы в жанр RTS, но при этом в минус ставился недоделанный баланс и слабый контроль над подчинёнными войсками. Это объясняется не совсем удобным интерфейсом и сложностью использования горячих клавиш.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 

Игры только для Windows
Компьютерные игры 2002 года
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры, которые доступны для загрузки с официального сайта игры
Компьютерные игры о Второй мировой войне
Компьютерные игры, разработанные в Канаде